Domenico Laiolo – aviatore e militare italiano
 José Laiolo – calciatore argentino